Ниже представлены лауреаты Пулитцеровской премии за 1972-й год.

Информация для этой статьи взята с официального сайта премии.

Журналистика 
 За служение обществу
 Нью-Йорк Таймс, за публикацию «Документов Пентагона»

 За выдающуюся подачу сенсационного материала
  и  из газеты  «за освещение »

 За выдающееся расследование
 Тимоти Лиланд (Timothy Leland), Джерард М. О`Нейл (Gerard M. O’Neill), Стивен А. Куркьян (Stephen A. Kurkjian) и Энн Дизэнтис (Ann Desantis) из Бостон Глоуб «за разоблачение широких коррупционных связей в Сомервилле, штат Массачусетс»

 За раскрытие национальной темы
 , внештатный колумнист, «за разбор политики решений, принимавшихся американским правительством в ходе Индо-Пакистанской войны 1971-го года»

 За международный репортаж
  из Уолл Стрит Джорнел «за освещение Индо-Пакистанской войны 1971-го года»

 За комментарий
 Майк Ройко из газеты  «за колонки в течение 1971-го года»

 
  из газеты  «за музыкальную критику в течение 1971-го года»

 За редакционный комментарий
  из газеты «Бетлехем Глоуб-Таймс» (Bethlehem Globe-Times) «за редакционную кампанию по снижению расовой напряженности в Бетлехеме, штат Пенсильвания»
 
 
  из  «за редакции карикатур в течение 1971-го года»

 За новостную фотографию
 Хорст Фаас и  из Ассошиэйтед Пресс "за серию фотографий «Смерть в Дакке»

 За художественную фотографию
  (Юнайтед Пресс Интернейшнл) «за драматические фотографии Войны во Вьетнаме в 1971-м году»

Литература и музыка 
 За художественную книгу, написанную американским писателем, желательно об Америке
 «» — , издательство 

 За лучшую драму
 не присуждалась.

 
 «Ни чёрное, ни белое» (Neither Black Nor White) — , издательство 

 
 «Элеонора и Франклин» — 

 
 «Собрание стихотворений» (Collected Poemes) — , издательство 

 За нехудожественную литературу
 «» — Барбара Такман, издательство 

 За выдающееся музыкальное произведение
 «Окна» (Windows) -, музыкальное издательство ; премьера произведения прошла 16 марта 1972-го года в  в исполнении Чикагского симфонического оркестра

Примечания

Ссылки 
 «Официальный сайт»
 

Пулитцеровская премия
1972 год в Нью-Йорке
Литературные премии 1972 года
Музыкальные премии 1972 года
Списки лауреатов премий